Georg-Büchner-Schule oder Georg-Büchner-Gymnasium ist der Name folgender Schulen in Deutschland:

 Georg-Büchner-Gymnasium (Bad Vilbel)
 Georg-Büchner-Gymnasium (Berlin)
 Georg-Büchner-Gymnasium Düsseldorf
 Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Gesamtschule 
 Georg-Büchner-Gymnasium (Kaarst) 
 Georg-Büchner-Gymnasium (Köln)
 Georg-Büchner-Gymnasium (Seelze)
 Georg-Büchner-Schule (Darmstadt), Gymnasium
 Georg-Büchner-Schule (Frankfurt am Main), Gesamtschule
 Georg-Büchner-Schule (Rodgau), Gesamtschule